Арндт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Арндт, Вильгельм Фердинанд (1838—1895) — немецкий историк и палеограф.
 Арндт, Иоганн (1555—1621) — немецкий лютеранский богослов и религиозный писатель.
 Арндт, Иоганн Готфрид (1713—1767) — историк Лифляндии.
 Арндт, Карл (1892—1981) — генерал-лейтенант вермахта, Кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми Листьями.
 Арндт, Майкл (род. 1970) — американский киносценарист
 Арндт, Максимилиан (род. 1987) — немецкий бобслеист, обладатель Кубка мира, чемпион Европы.
 Арндт, Михаэль (в монашестве Марк; род. 1941) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Берлинский и Германский.
 Арндт, Никиас (род.1991) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Арндт, Отто (1920—1992) — министр транспорта ГДР.
 Арндт, Уолтер (1916—2011) — американский переводчик, сын Фрица Арндта.
  (1885—1969) — немецкий химик.
  (1915—2002) — австралийский экономист, сын Фрица Арндта.
 Арндт, Хорст (1934—2014) — западногерманский гребец, серебряный призер летних Олимпийских игр в Мельбурне.
 Арндт, Эрнст Мориц (1769—1860) — немецкий писатель и депутат Франкфуртского национального собрания.
 Арндт, Юдит (род. 1976) — бывшая немецкая профессиональная шоссейная велогонщица.
 Арндт, Юрий Владимирович (31.03.1924 — 2005) — архитектор, художник, автор оформления обложки книг серии ЖЗЛ.